Да́ррен Барр (; , Глазго) — шотландский футболист, защитник футбольного клуба «Гринок Мортон».

Карьера 
Подписав контракт с «Фалкирком» в сезоне 2004/05, он дебютирует в Чемпионат Шотландии. Однако уже на следующий сезон был отдан в аренду на один год в полупрофессиональный клуб из города Форфар.

Вернувшись в «Фалкирк», Барр играет в команде до 2010 года, когда переходит в другой шотландский клуб «Харт оф Мидлотиан». Проведя в этом клубе три сезона, он выигрывает с командой в финале Кубка Шотландии.

Летом 2013 года Барр подписывает контракт на один год со своим нынешним клубом «Килмарнок».

Статистика

Достижения

Харт оф Мидлотиан 
 Кубок Шотландии: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте uefa.com
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Форфар Атлетик»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Дамбартон»
Игроки ФК «Гринок Мортон»